Djura peut correspondre à :
 Djura (Djouhra Abouda Lacroix), une chanteuse kabyle des années 1980.
 Djura, une municipalité suédoise.